Filip Orleánský (21./24. července 1396, Asnières-sur-Oise – 1. září 1420, Beaugency) byl hrabě z Vertusu.

Život 
Narodil se jako syn vévody Ludvíka z Orléans a Valentiny, dcery milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho. Okolo roku 1410 byl zasnouben s Kateřinou, s dcerou Jana I. Burgundského, k plánovanému sňatku však nedošlo. Sloužil v armádě krále Karla VI. Francouzského a roku 1414 ho doprovázel do Pikardie a Artois. Zemřel náhle ve věku 24 let, svobodný a bez legitimních potomků a byl pohřben po boku rodičů v pařížském klášteře celestýnů. Levoboček Filip Antonín zvaný Bastard z Vertusu vstoupil do služeb strýce vévody Karla.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Dynastie Valois
Hrabata z Vertusu
Pohřbení v klášteře celestýnů v Paříži
Narození v roce 1396
Úmrtí 1. září
Úmrtí v roce 1420